Jim Patterson (voetballer) (ca. 1928-2012), Schots voetballer
 Jim Patterson (politicus), Amerikaans politicus (oud-burgemeester van Fresno)